Чемпионат мира по футболу среди роботов () — международные соревнования среди роботов, первые из которых прошли в 1996 году. Целью является создание автономных роботов-футболистов для содействия научным исследованиям в области искусственного интеллекта.
Официальная цель проекта:
К середине 21-го века команда полностью автономных человекоподобных роботов-футболистов должна выиграть футбольный матч, соблюдая правила FIFA, у победителя Чемпионата мира по футболу среди людей.

В рамках соревнования существуют и другие виды состязаний,  не связанных с футболом — танцы роботов, бытовые роботы, роботы-спасатели, промышленные роботы, компьютерные симуляции и другие (см. ниже).

Категории состязаний 

Соревнование делится на следующие основные состязания, в каждое из которых по состоянию на конец 2019 года входит нескольких лиг:

RoboCupSoccer 
RoboCupSoccer — состязания роботов-футболистов включают следующие лиги:
 RoboCupSoccer Humanoid League — состязание автономных человекоподобных роботов-футболистов, дизайн и программное обеспечение которых создаётся командами-участниками самостоятельно. Помимо футбольных соревнований, решаются технические задачи, такие, как динамичная ходьба, бег и удар по мячу при сохранении баланса, визуального восприятия мяча, других игроков, а также поля, собственной локализации, командной игры и др.
 RoboCupSoccer Standard Platform League (ранее Four Legged League) — состязание роботов-футболистов, когда все команды состоят из одинаковых роботов. Роботы работают полностью автономно, то есть без какого-либо контроля со стороны человека или компьютера. Изначально состязание проводились между роботами AIBO, позже к ним присоединились роботы Nao.
 RoboCupSoccer Middle Size League — состязание роботов-футболистов средних размеров (не более 50 см в диаметре).
 RoboCupSoccer Small Size League — состязание роботов-футболистов малых размеров (не более 18 см в диаметре).
 RoboCupSoccer Simulation League (robocup-sim — ) — одна из старейших лиг, в которой соревнуются компьютерные программы, моделирующие процесс игры в футбол на виртуальном компьютерном поле независимо движущимися программными игроками (агентами). Лига фокусируется на искусственном интеллекте и командной стратегии и состоит, в свою очередь, из 2 подлиг:
 RoboCup 2D Soccer Simulation — лига двухмерной симуляции.
 RoboCup 3D Soccer Simulation — лига трёхмерной симуляции.

RoboCupRescue 

RoboCupRescue — состязания роботов, связанные с поиском пострадавших, ориентацией на местности и работой в районах стихийных бедствий:
 RoboCupRescue Robot League — роботы исследуют специально построенные лабиринты, симулирующие районы бедствий, ищут пострадавших, идентифицируют их признаки жизни и формируют карту местности с отметками мест нахождения пострадавших.
 Rescue Simulation League — состязание программ-симуляторов роботов и различных программных алгоритмов, связанных с поиском, ориентацией на местности и работой в районах стихийных бедствий.

RoboCup@Home 
Состязания, дебютировавшие в 2006 году и акцентирующие внимание на внедрении роботов в человеческое общество, включают следующие лиги:
 Open Platform (Открытая платформа) — в соревнованиях принимают участие роботы, созданные на любой пользовательской платформе
 Domestic Standard Platform — в соревнованиях принимают участие роботы, созданные на стандартной платформе Toyota Human Support Robot (HSR).
 Social Standard Platform — в соревнованиях принимают участие роботы, созданные на стандартной платформе Softbank Robotics Pepper.

RoboCupIndustrial 
 RoboCup@Work — состязание, дебютировавшее в 2016 году, "targets the use of robots in work-related scenarios"
 RoboCup Logistics League — состязание, дебютировавшее в 2012 году, лига, управляемая приложениями, вдохновленная индустриальным сценарием умной фабрики is an application-driven league inspired by the industrial scenario of a smart factory

RoboCupJunior 
Состязания для роботов молодых участников включают следующие лиги:
 Состязание по футболу
 Состязание по танцам
 Состязание по спасению
 Общее состязание

История 
В июне 1993 года группа исследователей из Японии решила организовать соревнования между роботами. Для проекта было выбрано название RoboCup (Robot World Cup Initiative). 
В сентябре 1993 года был разработан первый проект правил. Обсуждение организации таких соревнований и технических деталей проходили на различных конференциях, включая  1994 года,  JSAI Symposium. 
На конференции  1995 года, проходившую в Монреале, было объявлено о первом чемпионате по футболу между роботами в 1997 году, который должен был пройти вместе с конференцией IJCAI в Нагое. Так же было решено провести предварительный матч Pre-RoboCup-96.

Российская команда "STARKIT" из МФТИ стала Чемпионом на Мировом чемпионате в лиге RoboCup Humanoid League в 2021 году.

Места проведения

См. также 
 Первые Олимпийские игры роботов-андроидов 2010

Комментарий

Примечания

Ссылки 

 
 RoboCup Russia Open

Спортивные соревнования
Робототехнические конкурсы
Искусственный интеллект